KEM (акр. Kinetic Energy Missile, с англ. «ракета кинетической энергии», войсковой индекс не присваивался) — американский самоходный противотанковый ракетный комплекс на гусеничном шасси с гиперзвуковыми противотанковыми управляемыми ракетами с лазерным наведением и кинетическим поражающим элементом. Обеспечивал поражение бронетехники любого класса бронезащиты. Был разработан в конце 1980-х годов компанией Vought Missiles and Advanced Programs (позже Loral Vought Systems) совместно с компанией Texas Instruments по заказу Армии США на основе уже имеющихся наработок по созданию аналогичного комплекса вооружения авиационного базирования. Разработка комплекса велась параллельно с аналогичным проектом компании Lockheed. В результате череды слияний-поглощений, предприятие-разработчик ракет перешло в собственность конкурирующей структуры (Lockheed Martin) и ведшиеся до того отдельно проекты были объединены в один.

История 
 Разработка

В 1988 году корпорация LTV (материнская компания Vought) в паре с компанией Texas Instruments в рамках программы AAWS-H предложили на рассмотрение Управления ракетных войск Армии США вариант гиперзвуковой авиационной противотанковой ракеты, адаптированный для запуска с сухопутного носителя в качестве тяжёлого противотанкового ракетного комплекса, получившего название KEM. Разработка комплекса Vought в составе LTV велась до 1992 года, после чего началась цепочка структурных преобразований. За право приобретения ракетостроительного бизнеса LTV боролись Hughes, Martin Marietta и франко-британский консорциум Thomson-CSF. В 1992 году корпорации Lockheed и Martin Marietta выкупили аэрокосмический и ракетостроительный бизнес у корпорации LTV. Подразделение, занимавшееся разработкой KEM вошло в состав корпорации Loral. После этого разработка ракетного комплекса продолжалась в составе Loral Vought Systems. В 1996 году новообразованная корпорация Lockheed Martin купила большую часть оборонного бизнеса корпорации Loral (в состав которой на тот момент входило предприятие-разработчик ракет), в том числе их ракетостроительное подразделение. После этого проект KEM и проект разработанного Lockheed аналогичного самоходного ПТРК были объединены, разработка продолжилась в рамках проекта LOSAT.

Задействованные структуры 
Генеральным подрядчиком работ по проекту являлась Vought Missiles and Advanced Programs в Далласе, штат Техас, сначала как подразделение в составе компании LTV Aerospace and Defense Company, позже как филиал корпорации Loral под названием Loral Vought Systems. Она отвечала за комплекс в целом, за модификацию ракеты для стрельбы с наземных пусковых устройств, за разработку башни с пусковой установкой и интеграцию её в электросеть боевой машины. Ассоциированным подрядчиком, отвечавшим за разработку системы наведения выступала Texas Instruments, Inc., также базирующаяся в Далласе. За разработку бронированной гусеничной боевой машины под размещение пусковой установки отвечал консорциум United Defense Limited Partnership в Сан-Хосе, штат Калифорния. Инфракрасная станция наведения ракет разрабатывалась совместно Texas Instruments и Hughes Aircraft Co. в Канога-Парке, штат Калифорния. Прицельно-дальномерную систему разрабатывало совместное предприятие  в Уэйне, штат Нью-Джерси, за твердотопливный ракетный двигатель отвечала компания Hercules, Inc. в Рокет-Сити, штат Западная Виргиния.

Устройство 
Комплекс управляемого вооружения включал в себя следующие составные элементы:
 Боевая машина

Первоначальный вариант боевой машины комплекса создавался на базе общевойсковой боевой машины пехоты BFV, заимствуя у неё гусеничную платформу, бронекорпус, двигательную установку и другие узлы, агрегаты и подсистемы. После того, как Автобронетанковое управление Армии США инициировало программу разработки семейства лёгкой бронетехники AGS, одним из её ответвлений стала разработка самоходного ПТРК на её базе. Башню с пусковой установкой предполагалось поставлять с завода Loral на завод UDLP в Сан-Хосе, где бы происходила конечная сборка боевых машин. Такого рода партнёрство между Loral и UDLP (а до того её предшественницей FMC Corporation Ground Systems Division) было отработанным в предыдущие годы, при работе над программами производства различных боевых машин на базе бронетранспортёра M113.

 Ракета
Ракета представляла собой стабилизируемый вращением снаряд со стержневым металлическим сердечником для поражения бронеобъектов за счёт кинетической энергии.

Тактико-технические характеристики 
 Источники информации : 

 Общие сведения
 Платформа — стандартная боевая машина на гусеничном шасси типа
 Экипаж — 3 человека
 Боекомплект — 4 ракеты на пусковой установке + 8 ракет в боевом отделении внутри машины (итого 12 ракет)
 Категории поражаемых целей — бронеобъекты любого типа, одиночные и групповые цели
 Система управления огнём — оптико-тепловизионная (инфракрасная/лазерная) система переднего обзора FLIR/Laser FCS

 Зона обстрела
 Дальность до цели — 4 км

 Аэродинамические характеристики
 Аэродинамическая компоновочная схема — нормальная

 Массо-габаритные характеристики
 Длина — 2794 мм
 Диаметр корпуса — 162 мм
 Масса ракеты — 77,11 кг

 Боевая часть
 Тип БЧ — кинетическая стержневая

 Двигательная установка
 Тип ДУ — РДТТ

Комментарии

Примечания 

Военная продукция FMC
Военная продукция General Electric
Военная продукция Hercules
Военная продукция Hughes
Военная продукция Lockheed
Военная продукция Marconi
Военная продукция Texas Instruments
Неосуществлённые проекты американских ракетных вооружений
Противотанковые ракетные комплексы США
Появились в 1988 году в США